Bonnerue est le nom de deux hameaux en Belgique:

 Bonnerue, hameau de Houffalize.
 Bonnerue, hameau de Libramont-Chevigny.